Holm kan som auktorsförkortning betyda:

 Åke Holm
 Herman Theodor Holm
 Kerstin Holm
 Lennart Holm
 Theodor Holm

Auktorsförkortningar